De tienkamp op de Wereldkampioenschappen atletiek 2022 vond plaats op 23 en 24 juli 2022 in het Hayward Field-stadion van Eugene (Oregon).

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord:

Resultaten

100 meter 
De 100 meter vond plaats in drie series op 23 juli vanaf 9:50.

Verspringen 
Het verspringen vond plaats in twee groepen op 23 juli vanaf 10:40.

Kogelstoten 
Het kogelstoten vond plaats in twee groepen op 23 juli vanaf 12.10.

Hoogspringen 
Het hoogspringen vond plaats in twee groepen op 23 juli vanaf 12:10.

400 meter 
De 400 meter vond plaats in drie series op 23 juli vanaf 18:55.

110 meter horden 
De 110 meter horden vond plaats in drie series op 24 juli vanaf 09:35.

Discuswerpen 
Het discuswerpen vond plaats over twee groepen verdeeld op 24 juli vanaf 10:30.

Polsstokhoogspringen 
Het polsstokhoogspringen vond plaats over twee groepen verdeeld op 24 juli vanaf 17:05.

Speerwerpen 
Het speerwerpen, verdeeld over twee groepen, vond plaats op 24 juli vanaf 17:05.<

1500 meter 
De 1500 meter vond plaats op 24 juli om 19:20.

Eindrangschikking 

De eindrangschikking van de tienkamp was als volgt.

Zie ook 
 Wereldkampioenschappen atletiek 2022 – Zevenkamp

2022